SZZ může označovat:
 státní závěrečná zkouška, kterou je zakončeno bakalářské studium
 staniční zabezpečovací zařízení, druh železničního zabezpečovacího zařízení
 IATA kód letiště Štětín